Lancé à la rentrée universitaire 1994 par les IUT de Vélizy, Marne-la-Vallée, Saint-Raphaël et Verdun , le DUT métiers du multimédia et de l'internet (MMI) appelée auparavant services et réseaux de communication (SRC) jusqu'en mai 2013, est un enseignement qui vise à former des techniciens supérieurs en multimédia capables de s’intégrer dans des équipes de conception et de réalisation de projets multimédias, elle est aujourd'hui dispensée dans plus de 30 universités. Cette formation orientée Web permet d’apprendre la programmation informatique, la conception de bases de données, le développement de contenus sur réseaux, la création numérique et sur mobiles (responsive web design) . Elle implique une véritable compétence en gestion et encadrement de projet où la maîtrise de la communication, de l’audiovisuel et de l’infographie joue un rôle important. 

Compétents dans les domaines informatique, communication, infographie, audiovisuel, réseaux et numérique, les jeunes diplômés disposent d’une formation technologique (TP...), conceptuelle (cours théoriques : théorie de la communication, culture web...) et d’une approche du monde du travail par la réalisation de projets tutorés et par des stages en entreprise.

Cette formation est proposée sous la forme d'un Diplôme Universitaire Technologique (DUT). Elle se déroule sur deux années ( heures). En théorie, elle est accessible à tous les bacheliers, quelle que soit leur série. En moyenne, il y a de 30 à 35 heures de cours par semaine. Cette formation se divise en trois grands pôles, auxquels il faut ajouter le projet tutoré (300 heures) et les stages (420 heures). Les trois grands axes sont les suivants :

 La culture contemporaine et langues étrangères (500 heures) ;
 La culture scientifique et technique (700 heures) ;
 La culture communicationnelle (600 heures).

L'obtention du diplôme permet l'insertion professionnelle ou la poursuite d'études.

Programme 
Le programme se divise en Unités d'Enseignement (UE) qui elles-mêmes comportent des modules (M) ; dans chacun de ces modules on retrouve donc les différentes matières.

UE 1 : Communication, culture et connaissance de l'environnement socio-économique 
Anglais
LV2
Théories de l'information et de la communication
Esthétique et expression artistique
Écriture pour les médias numériques
Expression, communication écrite et orale
Gestion de projet
PPP
Environnement juridique, économique et mercatique des organisations
Projet tutoré
stage (10 semaines, dont au moins 9 semaines au  et éventuellement un stage en cours de )

UE 2 : Culture technologique et développement multimédia 
Culture scientifique et traitement de l'information
Algorithmique et développement web
Base de données
Services sur réseaux
Infographie
Intégration web
Production audiovisuelle
Projet tutoré
stage (10 semaines, dont au moins 9 semaines au  et éventuellement un stage en cours de )

Emploi du temps 
Avec 1800 heures de cours et au moins 10 semaines de stage sur deux années, le programme est chargé. Les étudiants suivent en moyenne 36 heures de cours par semaine. Le rythme est comparable à celui du lycée.

Des heures sont prévues pour l'avancement des projets tutorés, mais une grande partie doit être réalisée par en dehors des cours.

Les deux années sont divisées en 4 semestres : S1 à S4. Leur déroulement ne suit pas les unités d'enseignement (le S1 ne correspond pas à l'UE1, etc).
 S1 : de début septembre à fin janvier
 S2 : de début février à mi-juin (suivant les départements : stage les deux dernières semaines de février ou juin)
 S3 : de début septembre à fin janvier
 S4 : de début février à fin mars (stage jusqu'à mi-juin)

Pédagogie 
Trois types de cours ont lieu :
 cours magistraux (CM) : la promotion en entier, surtout pour les cours théoriques ;
 travaux dirigés (TD) : par groupe de 24 à 32 étudiants, notamment pour les cours d'application ;
 travaux pratiques (TP) : par groupe de 12 à 16 étudiants, pour que chaque étudiant puisse s'exercer sur un poste informatique.

Les projets tutorés sont réalisés par des groupes d'étudiants qui peuvent montrer l'avancement de leur travail aux enseignants et demander conseil. 

Les fins de semestre sont marquées par une soutenance, présentation officielle de la phase en cours du projet au jury (conception en S1 et S3, réalisation en S2 et S4).

Logiciels utilisés 
Le programme officiel ne mentionne aucun nom particulier de logiciel ou d'éditeur, ni n'en conseille. Les logiciels sont souvent ceux dominants sur le marché, tels ceux de la Creative Suite d'Adobe ou de Microsoft Office. Le choix est donc souvent porté vers des solutions propriétaires, malgré l'existence d'alternatives libres efficaces.

Exemple : logiciels utilisés à Lens (mise à jour de 2020) 
 Bureautique : Microsoft Word, Excel et Powerpoint version 2019, LibreOffice (S1 à S4)
 Infographie 2D : Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Character Animator version 2020 (S1 à S4)
 Infographie 3D : Autodesk Maya 3D Studio Max (S2 à S4)
UX Design : Adobe XD, Figma (S2 à S4)
Gestion de projet : Trello (S1 à S4)
 Programmation et algorithmique : Brackets, et Adobe Dreamweaver (S1 à S3), PHPStorm (S4 Web)
 Traitement audio : Adobe Sound Booth (S4), Cubase, Audacity
 Traitement vidéo : Adobe Premiere Pro (S2 à S4) et Adobe After Effects (S3 et S4 Audiovisuel), version 2020
 Réseaux : GNU/Linux Debian, Wireshark (S1 à S3)
 Systèmes audiovisuels : Apple Quicktime et Adobe Encore DVD (S3 & S4)
Systèmes d'exploitation : Windows 10, et Fedora dans les salles informatiques et Mac OS High Sierra dans la salle des Mac
Cours à distance : Discord, Zoom (S1 à S4)

Exemple : logiciels utilisés à Mulhouse en 2021-2022 
 Bureautique : Microsoft Word et Excel (S1 et S2)
 Infographie 2D : Adobe Photoshop, Illustrator et InDesign (S1 à S4)
 Infographie 3D : Autodesk 3D Studio Max (S1 à S4)
 Programmation et algorithmique : Visual Studio Code (S1 à S4)
 Traitement audio : Steinberg Cubase et Adobe Audition <(S1 & S4)
 Traitement vidéo : Adobe Premiere Pro (S1 à S4) et Adobe After Effects (S1 et S4)
 Réseaux : GNU/Linux Debian/Apache (S1 à S4) 
 Systèmes d'exploitation : Windows 10 Pro et Apple MacOS Monterey
 Cours à distance : Discord, Cisco WebEx et Skype

Exemple : logiciels utilisés à Bordeaux en 2013 
 Système d'exploitation : Microsoft Windows XP et Windows 7, Apple Mac OS X 
 Montage audiovisuel : Apple Final Cut Pro X, Adobe After Effects CS5 
 Infographie 2D : Adobe Photoshop CS5
 Programmation : NetBeans, Eclipse, EasyPHP, Sublime Text
 Traitement Audio : Audacity

L'intégralité de la suite Adobe Creative Suite CS5 est installée sur le parc d'iMac du département.

Exemple : logiciels utilisés à Saint-Lô depuis 2013 
Système d'exploitation : Microsoft Windows XP et Windows 7, Apple Mac OS X, Unix
 Bureautique : Microsoft Word, Excel et Powerpoint, version 2010 (S1)
Suite Adobe : Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Flash, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects version CS6
Infographie 3D : Autodesk 3D Studio Max 2013
 Traitement Audio : Audacity
 Programmation : Sublime Text

Exemple : logiciels utilisés à Grenoble 
Système d'exploitation : Microsoft Windows 10, Apple Mac OS X, Linux Mint
 Bureautique : Libre Office
Suite Adobe : Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects version CC
 Traitement Audio : Audition
 Programmation : aws Cloud9, Sublime-text

Après le DUT MMI

insertion professionnelle 
Après cette formation, plusieurs métiers sont accessibles, notamment :
 chargé ou chargée de communication ;
 graphiste ;
 web Designer ;
 intégrateur web.

poursuite d'études 

Le DUT MMI peut se compléter par :
 un Diplôme d'ingénieur Image Multimédia Audiovisuel Communication (IMAC) à l'Université Gustave-Eiffel (ex UPEM)
une licence professionnelle Activités et Techniques de Communication (ATC) ,
 une Licence professionnelle Métiers de l'informatique : conception, développement et test de logiciels Parcours Services mobiles et interface nomade (SMIN)
 une Licence Pro Techniques du son et de l’image (ex TAIS),
 une Licence Pro SIL
 un cursus général (Licence, Master, diplôme d'école d'ingénieur, etc.).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Licence professionnelle

Lien externe
 Site officiel des IUT MMI
 Programme Pédagogique National

Services et réseaux de communication
Formations en Sciences de l'information et de la communication